Brachystomatidae är en familj av tvåvingar som beskrevs av Sinclair och Meg S. Cumming 2006. Brachystomatidae ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachystomatidae 147 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Brachystomatidae